LT vz.38 — изначально чехословацкий лёгкий танк конца 1930-х годов, созданный фирмой ЧКД. Более известен под использованием в нацистской Германии обозначением Panzerkampfwagen 38(t) или Pz.Kpfw.38(t), под которым выпускался после оккупации Чехословакии, считался на тот момент одним из лучших лёгких танков Вермахта. Принимал активное участие в начальной стадии Второй Мировой войны.

История 
Чехословацкая армия в 1937 году объявила конкурс на новый легкий танк, который должен был заменить LT 35. На участие в конкурсе подала заявление Плзеньская Шкода и как её конкурент — «ČKD». В испытаниях, прошедших весной 1938 года, победил танк — тип идентификации TNHPS производства «ČKD». Танк был создан под руководством русского инженера Алексея Сурина, оказавшегося в Чехословакии после Октябрьской революции 1917 года. В июле 1938 года был подписан военный заказ на 150 танков, военное обозначение которых было LT модель 38. Предполагалось, что будет поставлено двадцать машин до окончания текущего года, а остальные — в первом квартале 1939 года.

Первые десять танков без вооружения были готовы в середине марта 1939 года, но в вероятной войне с Германией осенью 1938 года они не могли бы участвовать. Эти танки имели хорошо сбалансированную огневую мощь, броню и мобильность, были просты в уходе, и имели высокую надежность. Ходовая часть включала четыре обрезиненных опорных катка на борт, подвешенных попарно на листовых полуэллиптических рессорах, два поддерживающих катка, ведущее колесо переднего расположения и направляющее колесо. В каждую гусеницу входили 93 трака шириной 293 мм. Длина опорной поверхности составляла 2900 мм, а удельное давление на грунт — 0,57 кг/см2.

При массе 9,7 т LT vz.38 вооружался 37-мм пушкой «Шкода» А-7 с длиной ствола в 42 калибра и двумя 7,92-мм пулемётами vz.37. Боекомплект состоял из 72 выстрелов и 2700 патронов. Пушка могла с 500 метров вертикального воздействия снаряда пробить броню толщиной 38 мм.

После оккупации Чехии и Моравии немецкое управление вооружениями сухопутных сил (Waffenamt) заинтересовалось этими танками и немцы забрали весь заказ, над которым работала «ČKD» (после оккупации была переименована в BMM (Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG). В немецкой армии танк получил обозначение «Leichte Tank Muster 38» (LTM 38), а с января 1940 года — обозначение «Panzerkampfwagen 38(t)» (PzKpfw 38(t), t = tschechisch). В общей сложности было произведено в нескольких сериях 1433 танка. После окончания войны танки наконец-то вернулись первоначальному заказчику — чехословацкой армии. Шасси LT-38 оказалось крайне удачным и в различных модификациях производилось на протяжении всей Второй мировой войны.

На базе танка было построен ряд других боевых бронированных машин, такие как Marder III и Hetzer.

Модификации 
1.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.A — 150 (№№ 1—150). Базовая модификация.

2.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.В — 110 (№№ 151—260). Небольшие изменения в мелких деталях на корпусе.

3.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.С — 110 (№№ 261—370). Первые машины практически ничем не отличались от Ausf. В. В ходе производства была введена 40-мм броня нижней лобовой детали корпуса, а так же кольцо вокруг башенного погона, защищавшее от заклинивания башни пулями и осколками.

4.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.D — 105 (№№ 371—475). Продолжение третьей серии с небольшими изменениями в ходе производства.

5.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.Е — 275 (№№ 476—750). Верхняя лобовая деталь подбашенной коробки изготавливалась прямой из пакета из двух листов 25-мм брони. Нижняя лобовая деталь корпуса, как и лоб башни, так же получили аналогичную 50-мм броню (25+25). На борта подбашенной коробки установили дополнительные 15-мм бронелисты. Борта башни теперь делались из 30-мм, корма — из 25-мм, а крыша  — из 12-мм брони. Для компенсации возросшего веса были усилены элементы ходовой части.

6.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.F — 250 (№№ 751—1000). Практически идентична машинам 5-й серии.

Pz.Kpfw.38(t) Ausf.S (№№ 1001—1090). Заказ Швеции. 18 июля все изготавливавшиеся танки были реквизированы для нужд Вермахта. Машины в целом были аналогичны Ausf. Е/F, за исключением дополнительного бронирования бортов корпуса.

7.Serie. Pz.Kpfw.38(t) Ausf.G — 306 (№№ 1101—1359, 1480—1526). Броня лобовых деталей вместо двухслойной стала выполняться из 50-мм монолитной плиты. Резко уменьшилось количество заклёпочных и болтовых соединений. Последняя партия из 47 танков предназначалась для отправки в Северную Африку, поэтому имела некоторые внешние особенности.

В 1939 году Словакия заказала BMM 30 танков LT-38. Выпускались с октября 1940 по июнь 1941 года, причем 18 из них ошибочно принял Вермахт. Были идентичны Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. A. В армии Словакии получили номера V-3000 — 3029. В начале февраля с ВММ поступили последние 7 танков Словацкого заказа (V-3051 — 3057).

Серийное производство 

*18 засчитаны немцами в собственную статистику.

Всего для германской армии было сдано 1396 танков и 37 — для словацкой.

Боевое применение 
На 1 сентября в Вермахте числилось 79 танков, включая прототип. Массово использовался в начале Второй мировой войны. В составе немецких танковых соединений участвовал в польской кампании, в ходе которой было безвозвратно потеряно 7 танков. Во французской кампании потери составили 54 машины, 25 из которых восстановлению не подлежали. На 1 июня 1941 года в войсках насчитывалось 754 Pz.Kpfw.38(t), еще 10 словацких числились не вывезенными с завода. Они составляли не менее 17 % танкового парка вермахта. 

На 22 июня 1941 года в танковых дивизиях вермахта, направленных в СССР, насчитывалось 660 единиц Pz.Kpfw.38(t), что составляло примерно 19 % от общего числа танков, участвовавших в нападении на Советский Союз. Pz.Kpfw.38(t) были в составе пяти танковых дивизий: 7-й (174 шт.), 8-й (125 шт.), 12-й (117 шт.), 19-й (121 шт.) и 20-й (123 шт.).

На тот момент танк уже устарел и, несмотря на модернизацию, не был способен бороться с новейшими советскими танками. Тем не менее, танк по многим своим показателям, особенно бронированию, мощности двигателя, надёжности трансмиссии, скорости, превосходил лёгкие советские Т-26 и Т-60, не говоря уже о плавающих пулемётных Т-37, Т-38 и Т-40, а также применялся там, где не ожидалось встречи со средними танками противника: в качестве разведчика и для борьбы с партизанами. Часть машин была передана немцами словацкой армии.

Воевавший на Pz.Kpfw.38(t) О. Кариус писал в мемуарах: «Мы проклинали хрупкую и невязкую чешскую сталь, которая не стала препятствием для русской противотанковой 45-мм пушки. Обломки наших собственных броневых листов и крепёжные болты нанесли больше повреждений, чем осколки и сам снаряд».
«Чешский танк 38(t) по параметрам приблизительно соответствовал танку „Т-III“. Но кроме того что у чешского танка была сталь худшего качества, он проигрывал ещё и в том, что его экипаж состоял всего из четырёх человек. Командиру танка приходилось одновременно вести наблюдение, самому наводить пушку и стрелять».

Варианты 
 LT vz.38 — обозначение в Чехословацкой армии (в чехословацкую армию попасть не успел).
 Praga TNH — первоначальный экспортный вариант для Ирана, первого покупателя (в 1935 году изготовлено 50 штук).
 Praga LTP — экспортный вариант для Перу.
 Praga LTH — экспортный вариант для Швейцарии.
 Praga LTL — экспортный вариант для Литвы.
 Praga LLT — модификация LTL, использовавшаяся в Словении.
 Praga LTS — экспортный вариант для Словении.
 Strv m/41 (Praga TNH-Sv) — производились по лицензии в Швеции.
 Sav m/43 — штурмовое орудие на базе LT vz.38, производилось в Швеции.
 PzKpfw 38(t) A-D — танк производства Германии.
 PzKpfw 38(t) E-G — Pz.38(t) с увеличенной до 50 мм толщиной лобовой брони.
 PzKpfw 38(t) Ausf S — производился для Швеции, но был конфискован Германией. 
 Marder III
 SdKfz 138 — САУ с открытой сзади рубкой на шасси танка PzKpfw 38(t) с 75-мм немецкой пушкой.
 SdKfz 139 — САУ с открытой сзади рубкой на шасси танка PzKpfw 38(t) с 76,2-мм советской пушкой.
 SdKfz 138/1 Grille
 Geschützwagen 38 (t) für s.IG.33/2 (Sf) — САУ со 149-мм немецкой пехотной пушкой и передним расположением рубки.
 Geschützwagen 38 (M) für s.IG.33/2 (Sf) — САУ со 149-мм немецкой пехотной пушкой и задним расположением рубки.
 Также был разработан вариант танка снабжения для перевозки боеприпасов.
 SdKfz 140 (Pz.Kpfw.38 für 2 cm Flak 38) — ЗСУ с 20-мм зенитной пушкой.
 Aufklärungspanzer 38 (t)
 SdKfz 141/1 — разведывательный танк с 20-мм орудием в башне, взятой от бронеавтомобиля Sd.Kfz.222. В 1944 году выпущено 70 машин (февраль — 37, март — 33). №№ в диапазоне 3105 — 3416.
 8 cm Gr.W. — прототип самоходного миномёта.
 Jagdpanzer 38(t) — истребитель танков с 75-мм противотанковой пушкой L/48.
 G-13 — швейцарское обозначение Jagdpanzer 38(t), проданных Чехословакией Швейцарии после войны.

TNH n.A 
В немецкой классификации Panzerkampfwagen 38 (t) neuer Art — лёгкий разведывательный танк, боевой массой 14,8 тонн; в серию не пошёл. Разработан на основе LT vz.38 осенью 1939 года. В новой машине широко применялась сварка, имел радиостанцию. Производился в 1941—1942 годах. Выпущено 5 опытных образцов, первый из которых был выполнен из обычной стали. Экипаж — 4 чел; длина — 5000 мм, ширина — 2500 мм, высота — 2400 мм. Вооружался 37 мм пушкой KwK А7 L/48 и двумя 7,92 мм пулемётами MG 37(t). Двигатель карбюраторный, «Прага» V8 в 250 л. с. Скорость и запас хода по шоссе до 62 км/ч и 200 км соответственно.

В культуре 
Pz.Kpfw.38(t) из Кубинки можно увидеть в российском художественном фильме Дмитрия Месхиева «Свои» 2004 года. Этот же танк производит один выстрел в эпизоде фильма режиссёра Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие…» 2015 года. В других эпизодах вместо реального танка снялась реплика Pz.Kpfw.38(t), созданная подполковником запаса Вячеславом Верёвочкиным.

Стендовый моделизм 
PzKpfw 38(t) широко представлен в стендовом моделизме. Сборные пластиковые модели-копии в масштабе 1:35 выпускаются фирмами Макет (Россия), Тамия (Япония), Драгон (Гонконг), Trumpeter (Китай), Italeri (Италия), Hobby Boss (выпускаются модели закрывшейся фирмы Tristar (Гонконг)). В масштабе 1:100 выпускается фирмой Zvezda (Россия).

Операторы 
 
  — 10 шт. переданы Германией для болгарской армии.
  — в начале 1942 года 108 танков Pz.Kpfw.38(t) были переданы для укомплектования 1-й полевой танковой дивизии, которая в дальнейшем в составе 2-й венгерской армии принимала участие в боях на Дону летом — зимой 1942-43 гг. Ещё минимум 3 танка были получены для восполнения потерь.
  — в 1940—1943 гг. немцы передали Словакии 37 новых танков Pz.Kpfw.38(t), а в 1943-44 гг. — ещё 37 отремонтированных танков Pz.Kpfw.38(t) различных модификаций.
  — в 1943 году поставлено 50 прошедших ремонт лёгких танков Pz.Kpfw. 38(t) Ausf. A, B и C.
  (трофейные)
  — 24 танка были проданы в Швейцарию в начале 1939 года без вооружения, где получили обозначение Panzerwagen-39. Вооружение в виде пулемётов и 24-мм автоматического орудия с магазинной зарядкой местного производства швейцарцы устанавливали сами. Первоначально танки были оснащены двигателями Scania-Wabis, позднее переоборудованы швейцарскими Saurer.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Information about the Pz.Kpfw.38(t) at Panzerworld
 WWII Vehicles
 Panzerkampfwagen 38(t) at Achtung Panzer!
 Captured German vehicles

Танки Чехословакии
Лёгкие танки
Танки Германии периода Второй мировой войны
Танки с бензиновым двигателем